{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (98201) - || 2000 SJ122 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98202) - || 2000 SF123 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98203) - || 2000 SM123 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98204) - || 2000 SY124 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98205) - || 2000 SG125 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98206) - || 2000 SE126 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98207) - || 2000 SQ126 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98208) - || 2000 SZ126 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98209) - || 2000 SK130 || 22 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98210) - || 2000 SF133 || 23 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98211) - || 2000 SX137 || 23 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98212) - || 2000 SC138 || 23 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98213) - || 2000 SV138 || 23 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98214) - || 2000 SD140 || 23 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98215) - || 2000 SM140 || 23 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98216) - || 2000 SQ140 || 23 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98217) - || 2000 SV141 || 23 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98218) - || 2000 SG142 || 23 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98219) - || 2000 SK142 || 23 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98220) - || 2000 SC143 || 23 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98221) - || 2000 SL143 || 23 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98222) - || 2000 SL144 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98223) - || 2000 SQ144 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98224) - || 2000 ST144 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98225) - || 2000 SU146 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98226) - || 2000 SW146 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98227) - || 2000 SO147 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98228) - || 2000 SV147 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98229) - || 2000 SE150 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98230) - || 2000 SS150 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98231) - || 2000 SG151 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98232) - || 2000 SJ151 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98233) - || 2000 SN151 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98234) - || 2000 SA152 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98235) - || 2000 SE153 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98236) - || 2000 SK153 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98237) - || 2000 SQ153 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98238) - || 2000 SS154 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98239) - || 2000 SH156 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98240) - || 2000 SK158 || 27 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98241) - || 2000 SL158 || 27 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98242) - || 2000 SS162 || 30 september 2000 || Elmira || A. J. Cecce
|-
| (98243) - || 2000 SE166 || 23 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98244) - || 2000 SH166 || 23 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98245) - || 2000 SO166 || 23 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98246) - || 2000 SY166 || 23 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98247) - || 2000 SJ167 || 23 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98248) - || 2000 SP167 || 23 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98249) - || 2000 SH169 || 23 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98250) - || 2000 SO169 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98251) - || 2000 SQ169 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98252) - || 2000 SY170 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98253) - || 2000 SH174 || 28 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98254) - || 2000 SU178 || 28 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98255) - || 2000 SX180 || 19 september 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (98256) - || 2000 SD181 || 19 september 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| (98257) - || 2000 SJ181 || 19 september 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| (98258) - || 2000 SG182 || 20 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98259) - || 2000 SH182 || 20 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98260) - || 2000 SL182 || 20 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98261) - || 2000 SA185 || 20 september 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| (98262) - || 2000 SF185 || 20 september 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| (98263) - || 2000 SR185 || 21 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98264) - || 2000 SO187 || 21 september 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| (98265) - || 2000 SX187 || 21 september 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| (98266) - || 2000 SU189 || 22 september 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| (98267) - || 2000 SN193 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98268) - || 2000 SR196 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98269) - || 2000 SL200 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98270) - || 2000 SW203 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98271) - || 2000 SY203 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98272) - || 2000 SN205 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98273) - || 2000 SG207 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98274) - || 2000 SU207 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98275) - || 2000 SB211 || 25 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98276) - || 2000 SF211 || 25 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98277) - || 2000 SM211 || 25 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98278) - || 2000 SE212 || 25 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98279) - || 2000 SK212 || 25 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98280) - || 2000 SU213 || 25 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98281) - || 2000 SZ216 || 26 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98282) - || 2000 SY217 || 26 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98283) - || 2000 SB218 || 26 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98284) - || 2000 SG218 || 26 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98285) - || 2000 SV220 || 26 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98286) - || 2000 SR221 || 26 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98287) - || 2000 SM222 || 26 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98288) - || 2000 SY222 || 27 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98289) - || 2000 SP226 || 27 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98290) - || 2000 SE228 || 28 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98291) - || 2000 SS229 || 28 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98292) - || 2000 SC230 || 28 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98293) - || 2000 SD230 || 28 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98294) - || 2000 SO230 || 28 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98295) - || 2000 SE231 || 30 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98296) - || 2000 SC233 || 28 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98297) - || 2000 SO233 || 21 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98298) - || 2000 SO234 || 22 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98299) - || 2000 SD235 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98300) - || 2000 SE235 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten